Mit Hibernal wird bezeichnet:

 Hibernal (Wein), eine Rebsorte bzw. Weißweinsorte
 Hibernal (Apfel), eine Apfelsorte